Cet article présente la finale de la Coupe des confédérations 2017 opposant le Chili à l'Allemagne.

Parcours des finalistes

Chili – Allemagne

Références 

Coupe des confédérations 2017
Match de l'équipe du Chili de football
Match de l'équipe d'Allemagne de football
Sport en juillet 2017
Finale de la Coupe des confédérations